Гусе́льников — русская фамилия; имеет женскую форму Гусельникова. Известные носители:
 Гусельников, Григорий Александрович (род. 1976) — российский хозяйственный деятель, бизнесмен.
 Гусельников, Денис Семёнович (1906—1979) — Герой Советского Союза.
 Гусельников, Евгений Яковлевич (1940—2010) — советский и украинский государственный деятель.
 
 Гусельников, Михаил Иванович (1930—2012) — сельский механизатор, Герой Социалистического Труда.

Гусельникова 
 Гусельникова, Тамара Валентиновна (род. 1940) — советский архитектор-реставратор.
 Гусельникова, Альбина Валерьяновна (1930—2021) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.

См. также 
 Гусельщиков